Вильялуэнга-де-ла-Вега ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия.  Население — 617 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Web del Ayuntamiento. 
 Municipios de la comarca de Vega Valdavia
 Diputación de Palencia 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии